Bürklen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bürklen (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Otto Theodor Bürklen (1856–1919), deutscher Mathematiklehrer und Lehrbuchautor